Ули́тка:

 Улитка — любой моллюск класса брюхоногих (Gastropoda).
 Улитка (жизненная форма) — брюхоногий моллюск со спиральной раковиной.
 Улитка (анатомия) () — часть внутреннего уха, свойственная большинству позвоночных и представляющая собой выступ нижней части (pare inferior, s. sacculus) внутреннего уха.
 Улитка (вентилятор) — центробежный вентилятор с поступлением воздуха сбоку и выбросом вверх, напоминающий своей формой улитку; например, ВЦ 14-70.
 Улитка (картография) — метод разметки полевых карт делением квадрата на девять частей и нумерацией их по спирали.
 Улитка (приток Алчана) — река в Приморском крае России.
 Улитка (приток Немонинки) — река в Калининградской области России.
 Туманность Улитка () — планетарная туманность NGC 7293.
 Улитка, Виталий Павлович (род. 1974) — государственный и политический деятель Приднестровской Молдавской Республики.
 Улитка (выпечка) — вид сдобных булочек спиральной формы.
 Улитка — жаргонное название автомобильного турбонагнетателя.
 Улитка — жаргонное название сушилки для зерна.
 Улитка — русскоязычное название футбольного финта «марсельская рулетка».

См. также 
 
 Улита